Hier werden die Ergebnisse der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein aufgelistet. Die erste Wahl fand am 20. April 1947 statt. Die letzte Landtagswahl, die Wahl zum 20. Landtag von Schleswig-Holstein,  fand am 8. Mai 2022 statt.

Es werden alle Ergebnisse aufgeführt, die 1,0 % der gültigen Stimmen überschreiten.

Bei der Sitzverteilung werden alle Parteien berücksichtigt, die mindestens einen Sitz bei einer der Wahlen errungen haben.

Wahlergebnisse 
Seit dem Jahr 2000 wird der Landtag alle fünf Jahre gewählt. Die Stimmenanteile der Parteien, die mehr als 1,0 % erhalten haben, und die Sitzverteilung im Landtag werden in den beiden Tabellen dargestellt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent 
Parteien, die in den Landtag einzogen, sind dunkel unterlegt.

Sitzverteilung 

Die Sitze der Parteien, die die Regierung stellen, sind fett dargestellt.

Siehe auch 
 Ergebnisse der Provinziallandtagswahlen in Schleswig-Holstein (1921–33)
 Schleswig-Holsteinischer Landtag

Weblinks 
 Landeswahlleiterin Schleswig-Holstein

Quellen 
 Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1: Sonderheft: 40 Jahre Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland; Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart, Best.-Nr. 2012991 - 89900.

Einzelnachweise 

!